Il doppio del torneo di tennis Andorra Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Justin Gimelstob e Jack Waite che hanno battuto in finale Massimo Ardinghi e Vincenzo Santopadre 2-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob /  Jack Waite (Campioni)
 Marius Barnard /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)

 Cristian Brandi /  Aleksandar Kitinov (primo turno)
 Michael Kohlmann /  Stephen Noteboom (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 1998